Alexandru Tamanian (Armeană: Ալեքսանդր Թամանյան, ) a fost un arhitect armean de origine rusă, cunoscut pentru munca sa în orașul Yerevan.

Note 

Nașteri în 1878
Nașteri pe 4 martie
Decese în 1936
Decese pe 20 februarie
Arhitecți ruși
Arhitecți sovietici
Armeni